Ernest Louis (baron) van Hardenbroek van Lockhorst kan verwijzen naar:

 Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst (1829-1877), o.a. burgemeester van Leusden en lid Tweede Kamer
 Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst (1862-1912), o.a. burgemeester van Rijswijk (Zuid-Holland)